El término Remolino hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Física
 Remolino: volumen giratorio de agua.
 Torbellino (meteorología): volumen giratorio de aire.

Botánica
 Nombre popular de la planta Paspalum notatum.

Cultura popular
 Remolino: Juguete también conocido como gallo, molinete, rehilandera, rodachina, rongigata, ventolera y voladera.
 En Chile, un chilenismo es de llamar a los molinos, remolinos.

Lugares
 Remolino, departamento Magdalena, Colombia.   
 Remolino, pedanía del municipio de Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, provincia de Burgos, España.